

Cinema 
 Perversione mortale (Whispers in the Dark) – film del 1992 diretto da Christopher Crowe

Musica 
 Whispers in the Dark – singolo degli Skillet del 2006, dall'album Comatose